35365 Cooney – asteroide
 Barbara Cooney – scrittrice e illustratrice statunitense
 Ray Cooney – commediografo, drammaturgo e attore britannico
 Walter R. Cooney, Jr. – astronomo statunitense